

Plaatsen
Engeland
Worton (North Yorkshire)
Worton (Oxfordshire)
Worton (Wiltshire)

Verenigde Staten van Amerikaa
Worton (Maryland)